ELF's - Fandom do grupo masculino sul-coreano Super Junior ( hangul: 슈퍼주니어; rr: Syupeo Junieo );

 ELF - um formato de arquivo executável;
 Extremely low-frequency;
 Elf Aquitaine - uma empresa petrolífera francesa;
 Elf (banda) - fundada em 1967 por Ronnie James Dio;
 Elf (álbum) - obra de estreia da banda homônima;
 Elf (filme) - comédia de 2003, dirigida por Jon Favreau;

Desambiguações de siglas